Индекс свободы прессы или рейтинг свободы прессы — ежегодное классифицирование стран, составляемое и публикуемое международной неправительственной организацией «Репортёры без границ» на основе оценок свободы прессы примерно в 180 странах. Меньший балл свидетельствует о большей свободе печати.

Методология 

Рейтинг частично основан на опросах с использованием семи общих критериев: плюрализм (измеряет степень представленности мнений в медиапространстве), независимость СМИ, окружающая среда и самоцензура, законодательная база, прозрачность, инфраструктура и злоупотребления. Анкета учитывает правовую базу для СМИ (включая наказания за правонарушения в сфере печати, наличие государственной монополии на определённые виды СМИ и то, как СМИ регулируются) и уровень независимости государственных СМИ. Также учитывается оценка нарушения свободного распространения информации в Интернете.

Насилие в отношении журналистов, пользователей сети и помощников СМИ, в том числе нарушения со стороны государства, вооруженных ополченцев, тайных организаций или групп давления, отслеживаются сотрудниками RSF в течение года и также учитываются в итоговой оценке. Меньший балл в отчете соответствует большей свободе прессы, как сообщает организация. Анкета рассылается организациям-партнерам «Репортеров без границ»: 18 неправительственным организациям, занимающимся вопросами свободы слова, расположенным на пяти континентах, 150 корреспондентам по всему миру, а также журналистам, исследователям, юристам и правозащитникам.

2022 
В 2022 году, по индексу свободы прессы, в топ пять стран с наилучшей ситуацией входят Норвегия, Дания, Швеция, Эстония и Финляндия. Норвегия по прежнему остаётся лидером рейтинга. Россия опустилась на пять позиций, и занимает 155-е место. Украина на 106-м месте. Как и в 2021 году, закрывают список Эритрея и Северная Корея, расположившись  соответственно на 179-м и 180-м месте. США — 42-е, Китай — 175-е.

2021 
В опубликованном рейтинге за 2021 год, первые четыре места заняли Норвегия, Финляндия, Швеция и Дания, Норвегия занимает первое место в мире пятый год подряд. Россия находится на 150-м месте, США — на 44-м месте, Украина — на 97-м месте. На последних местах оказались Эритрея — 180-е, Северная Корея — 179-е, Туркменистан — 178-е, Китай — 177-е.

2020 
В индексе, опубликованном в апреле 2020 года, первые четыре места заняли Норвегия, Финляндия, Швеция и Дания соответственно, при этом Норвегия находится на первом месте четвёртый год подряд. Россия находится на 149-м месте (как и в предыдущем году), США — на 45-м месте; на последнем (180-м) месте — Северная Корея. По мнению организации «Репортёры без границ»,  пандемия COVID-19 усугубила неблагополучную ситуацию со свободной прессой в мире, особенно в авторитарных государствах. Как и в предыдущем году, лишь в 16 странах ситуация со свободой прессы оценивается как хорошая.

2019 
В индексе, опубликованном в апреле 2019 года, первые пять мест заняли Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды и Дания соответственно, при этом Норвегия находится на первом месте третий год подряд. Россия находится на 149-м месте, опустившись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом. Последние места заняли Туркменистан (180-е место) и Северная Корея (179-е место). В целом же лишь в 16 странах ситуация со свободой прессы оценивается как хорошая.

2017 
В индексе свободы прессы, опубликованном в апреле 2017 года, первое место заняла Норвегия, сместив на второе место Финляндию, которая возглавляла индекс с 2009 по 2016 год (а также в 2002—2006 годах).

2011—2012 
Индекс за 2011—2012 был опубликован 25 января 2012. В отличие от индексов прошлых лет, индекс 2011—2012 включает отрицательные величины баллов и имеет более широкий диапазон (от −10 до 142, тогда как в предыдущие года показатель ранжировался от 0 до 115,5).

Доклад основан на опросе, разосланном в партнерские организации «Репортеров без границ» и их 130 корреспондентам по всему миру, а также журналистам, исследователям, юристам и активистам движения в области защиты прав человека.

Анкета включает вопросы о прямых атаках на журналистов и средства массовой информации, а также непрямых источниках давления на свободную прессу. «Репортеры без границ» отмечают, что данный показатель выводится относительно свободы прессы, и не имеет отношения к оценке качества журналистики. Вследствие характера методологии опроса, основанного на индивидуальном восприятии, индексы разных лет в ранжировании стран часто радикально меняются.

2002—2012 
 

Пояснения:
  информация до 2005 года включает данные по Северному Кипру
  информация до 2005 года включает данные по Республике Кипр
  информация до 2007 года относится к Сербии и Черногории
  информация до 2005 года относится к Сербии и Черногории

Примечания

Ссылки 
 Reporters Without Borders. Worldwide press freedom index 2011—2012
 Worldwide press freedom index 2002 , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,  2008, 2009, 2010, 2014

Свободы прессы
Списки:Экономика
Свобода слова
Сравнительные списки стран